Сантис () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,05 км². Население — 272 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

См. также 
 де Сантис

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки